Ausländer is het Duitse woord voor buitenlander. Het kan verwijzen naar: 
Joseph Auslander, dichter
Leora Auslander
Louis Auslander, wiskundige
Maurice Auslander, wiskundige en ontdekker van: 
Auslander-Buchsbaumformule
Auslander-Buchsbaumstelling
Auslander-Reitentheorie
Rose Ausländer, dichter
Shalom Auslander, auteur
Ausländer (boek), boek van Paul Dowswell
Ausländer, een lied van de Duitse band Rammstein

Zie ook 
Outlander (doorverwijspagina)